

Cinema 
 Code of Honor – film del 1930 diretto da J.P. McGowan
 Code of Honor – film del 2016 diretto da Michael Winnick

Televisione 
 Codice d'onore (Code of Honor) – episodio della prima stagione di Star Trek: The Next Generation
 Code of Honor – film direct-to-video del 2012 diretto da Robby D.

Videogiochi 
 Code of Honor – serie di videogiochi della City Interactive

Pagine correlate 
 Codice d'onore